Bezler ist der Familienname folgender Personen:

 Willibald Bezler (1942–2018), deutscher Komponist und Kirchenmusiker